Osoby o tym nazwisku:
 Robert Steinhäuser – sprawca masakry
 Rolf Steinhäuser – katolicki duchowny